Хенаро Рамирез има више значења:

 Хенаро Рамирез (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хенаро Рамирез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику